Дискографија Пинк, америчке -{R&B}-, поп и поп рок пјевачице, састоји се од девет студијских албума, шест компилацијских, једног албума уживо, пет видео албума, једног албума у сарадњи, 56 синглова и 52 музичка видеа. Продала је преко 42 милиона албума и 75 милиона синглова широм свијета. У Сједињеним Државама продала је преко 16 милиона примјерака албума. Према подацима -{RIAA}-, продала је преко 18 милиона примјерака албума и 13,5 милиона дигаталних синглова. Часопис -{Billboard}- сврстао ју је на пето мјесто најбољих женских извођача 2000-их и на 13 мјесто укупно, на осмо мјесто најбољих женских извођача 2010-их и 18 мјесто укупно, као и на 59 мјесто најбољих музичара свих времена. -{Official Charts Company}- означио ју је као најслушанијег женског извођача у Уједињеном Краљевству у 21. вијеку.

Дебитантски студијски албум, под називом -{Can't Take Me Home}-, објавила је 2000. године, а он је продат у преко четири милиона примјерака широм свијета. Њега су пратила три промотивна сингла: -{There You Go}-, -{Most Girls}- и -{You Make Me Sick}-. Годину дана касније снимила је пјесму -{Lady Marmalade}- за мјузикл Мулен руж!, заједно са Кристином Агилером, Мајом и Лил Ким. Касније те године, објавила је други студијски албум, под називом -{Missundaztood}-, који је продат у преко 15 милиона примјерака широм свијета. Пратила су га четири промотивна сингла: -{Get the Party Started}-, -{Don't Let Me Get Me}-, -{Just Like a Pill}- и -{Family Portrait}-, који су остварили велики комерцијални успјех. Трећи студијски албум, под називом -{Try This}-, објавила је 2003. године и он је био њен најнеуспјешнији албум, са продатих око три милиона примјерака широм свијета. Пратила су га три промотивна сингла: -{Trouble}-, -{God Is a DJ}- и -{Last to Know}-. Четврти студијски албум, под називом -{I'm Not Dead}-, објавила је 2006. године и нашао се при врху неколико листа. Садржао је седам синглова, укључујући синглове који су се нашли у топ 10 на листама — -{Stupid Girls}-, -{U + Ur Hand}- и -{Who Knew}-. Пети албум, под називом -{Funhouse}-, објавила је 2008. године, продат је у преко седам милиона примјерака широм свијета и нашао се на првом мјесту на листама у неколико држава, укључујући Аустралију, Холандију и Уједињено Краљевство. Сингл са албума, -{So What}-, постао је њен други сингл који се нашао на првом мјесту Билборд хот 100 листе.

Године 2010. објавила је први компилацијски албум, под називом -{Greatest Hits... So Far!!!}-. Из њега су се два сингла нашла у топ 10 на листама — -{Raise Your Glass}- и -{Fuckin' Perfect}-. Шести студијски албум, под називом -{The Truth About Love}-, објављен је 2012. године и садржао је шест синглова: -{Blow Me (One Last Kiss)}-, -{Try}-, -{Just Give Me a Reason}-, -{True Love}-, -{Walk of Shame}- и -{Are We All We Are}-. Године 2017. објавила је седми студијски албум, под називом -{Beautiful Trauma}-, који се нашао на првом мјесту на листама у Аустралији, Аустрији, Канади, Ирској, Холандији, Новом Зеланду, Уједињеном Краљевству и Сједињеним Државама. Водећи сингл албума, -{What About Us}-, нашао се на првом мјесту на листама у Аустралији и Холандији.

Године 2019. објавила је осми студијски албум, под називом -{Hurts 2B Human}-, који се нашао на првом мјесту на листама у Сједињеним Америчким Државама, Аустралији, Канади, Холандији, Новом Зеланду, Швајцарској и Уједињеном Краљевству. Године 2023. објавила је девети студијски албум, под називом -{Trustfall}-, којем су претходила два промотивна сингла: -{[[Never Gonna Not Dance Again}- и -{Trustfall}-. Нашао се на првом мјесту на листама у Аустралији, Аустрији, Канади, Њемачкој, Новом Зеланду, Швајцарској и Уједињеном Краљевству, док је у Сједињеним Америчким Државама, Француској и Холандији био на другом мјесту.

Албуми

Студијски албуми

Албуми у сарадњи

Албуми уживо

Компилацијски албуми

Видео албуми

Синглови

Као водећи извођач

Као гостујући извођач

Промотивни синглови

Остале пјесме на листама

Остала појављивања

Написане пјесме

Музички спотови

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Пинк
 
 Пинк на сајту musicbrainz.org
 Пинк на сајту Ролинг стоуна
 Пинк на сајту allmusic.com

Дискографија
Пинк
Пинк
Пинк